Ormyrus — род паразитических наездников семейства Ormyridae надсемейства Chalcidoidea из отряда перепончатокрылые насекомые. Встречаются повсеместно, кроме Южной Америки.

Описание 
Длина 2—4 мм ( до 6 мм). Сине-зелёные металлически блестящие хальцидоиды. Усики у самцов и самок одинаковые, состоят из 8-членикового жгутика, 3-члениковой булавы. Жвалы двузубчатые. Грудь выпуклая (горбатая). Брюшко удлинённое с зубчатой скульптурой. Паразиты и гиперпаразитоиды орехотворок (Cynipidae) и двукрылых насекомых из нескольких семейств мух (Cecidomyiidae, Tephritidae и Agromyzidae). В Палеарктике 34 вида.

  — Израиль
  — Австралия
 
  — Австралия
  — Австралия
  — Узбекистан
  — Австралия
 
  — Испания
  — Австралия
 
 
 
  — Испания
  — Австралия
 
 
  — Курильские острова
 
  — Япония
 
 
 
 
 
  — Алжир
 
 
 
 
 
 
  — Австралия
 
 
 
 
  — Австралия
  — Австралия
 
 
  — Европа, Малая Азия, Центральная Азия
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Никольская М. Н. Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea). М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. Вып. 44. 576 с. В надзаг.: Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР.

Ссылки 
 Family Ormyridae
 Universal Chalcidoidea Database
 Ormyridae at Waspweb
 BioLib
 Universal Chalcidoidea Database: Ormyrus Westwood, 1832

Ормириды
Роды перепончатокрылых